La saison 1950-1951 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la première fois après quatre saisons passées dans l'élite du football français.

Malgré un bon début de saison, le club héraultais va connaître une entrée dans l'hiver difficile avant de se ressaisir pour terminer à la  du championnat. Le club termine ainsi à  seulement six petits points de la remontée en Division 1.

En Coupe de France, les somistes vont chuter en huitièmes de finale après avoir sorti le RC Lens lors des trente-deuxièmes de finale, alors que les nordistes évoluent en Division 1.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1950-1951 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier